Nazwisko Simchowicz (Symchowicz, Schimchowitz) nosili m.in.:
 Anatol Simchowicz (1910-1940) – polski lekarz, zginął w Katyniu
 Jakub Simchowicz (Jacob Simchoni, 1884-1926) – żydowski historyk
 Teofil Simchowicz (1879-1957) – polsko-izraelski neurolog i neuropatolog
 Róża Simchowicz (1887-1941) – polska psycholog
 Samuel Simchowitz (zm. 1896) – rosyjski rabin
 Symcha Symchowicz (ur. 1921) – żydowski historyk